Carlos Berlocq era o atual campeão.

Guido Pella conquista o título ao derrotar na final o compatriota Diego Schwartzman por 6–3, 7–6(7–5).

Cabeças de chave

Tabela

Final

Chave 1

Chave 2

Ligações externas
 Chave principal
 Chave qualificatória

Aberto de Tênis do Rio Grande do Sul de 2015
ATP Challenger Tour
Tênis de 2015 no Brasil